Die Egyptian Premier League 1997/98 war die 41. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 27. Mal sowie zum fünften Mal in Folge al Ahly SC. Seit der Vorsaison nicht mehr in der höchsten Spielklasse vertreten waren Gomhuriat Shebin, Al Koroum, Al-Merreikh und Aluminium Nag Hammadi.

Neu in der Liga vertreten waren Ghazl El Mahallah SC nach einem Jahr Abstinenz, Meniya Club erstmals seit sechs Jahren; Ghazl El Suez und Club Al Shams waren erstmals in der höchsten Spielklasse vertreten. Lediglich Ghazl El Mahallah SC konnte die Klasse halten.

Den Cup gewann al-Masry mit seinem ersten Cuptitel.

Modus 

Jede der 16 Mannschaften spielte je zweimal gegeneinander. Da die Anzahl der Mannschaften nächste Saison auf 14 verringert wurde, stiegen nur zwei Mannschaften aus der Egyptian Second Division 1997/98 auf.

Tabelle

Hin- und Rückrundentabelle

Heim- und Auswärtstabelle

Tabellenverlauf

Punkteübersichtstabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

Die beiden punktegleichen Mannschaften Baladeyet El-Mahalla und Ghazl El Suez ermittelten in einer Relegation die in der Liga verbleibende Mannschaft. Ghazl El Suez verlor die Begegnung und musste demnach in die zweite Liga absteigen.

|}

Statistiken 

 Höchster Sieg, höchster Auswärtssieg und höchste Heimniederlage: 7 Tore Differenz:
 Dina Farms gegen al Mokawloon Al Arab: 0:7, 5. Runde
 Torreichstes Spiel: 7 Tore:
 Al Qanat Suez gegen Ismaily SC (C): 1:6, 1. Runde
 Ghazl El Mahallah SC (N) gegen Dina Farms: 5:2, 4. Runde
 Dina Farms gegen al Mokawloon Al Arab: 0:7, 5. Runde
 al Mokawloon Al Arab gegen Ghazl El Mahallah SC (N): 6:1, 12. Runde
 Ismaily SC gegen Club Al Shams (N): 6:1, 27. Runde
 Torreichstes Unentschieden: 3 Tore:
 Ismaily SC (C) gegen El Mansoura SC: 3:3, 4. Runde
 Höchster Heimsieg und höchste Auswärtsniederlage: 6 Tore Differenz
 al Mokawloon Al Arab gegen Ghazl El Mahallah SC (N): 6:1, 12. Runde
 Ismaily SC gegen Club Al Shams (N): 6:1, 27. Runde
 Längste Serie von Siegen:
 al-Masry (5 Siege, Spieltag 4 bis 8)
 Längste Serie von Unentschieden:
 al Zamalek SC (4 Unentschieden, Spieltag 10 bis 13)
 Baladeyet El-Mahalla (4 Unentschieden, Spieltag 3 bis 6)
 Ismaily SC (C) (4 Unentschieden, Spieltag 4 bis 7)
 Längste Serie von Niederlagen:
 Dina Farms (C) (7 Niederlagen, Spieltag 3 bis 9)
 Längste Serie ohne Sieg:
 Baladeyet El-Mahalla (12 Spiele ohne Sieg, Spieltag 13 bis 24)
 Ghazl El Mahallah SC (N) (12 Spiele ohne Sieg, Spieltag 19 bis 30)
 Längste Serie ohne Unentschieden:
 Dina Farms (C) (11 Spiele ohne Unentschieden, Spieltag 1 bis 11)
 Längste Serie ohne Niederlage:
 al Zamalek SC (16 Spiele ohne Niederlage, Spieltag 9 bis 24)
 Torreichste Runde: 1. Runde: 28 Tore (3,5 Tore pro Spiel)
 Torärmste Runde: 6. Runde: 8 Tore (1,0 Tore pro Spiel)

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1997/98